Альбиньяна ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Пенедес. Занимает площадь 19,37 км². Население — 2314 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos sobre el municipio
 Fotografías e información de Cal gener

Муниципалитеты Таррагоны
Города провинции Таррагона